Història militar: Els Miquelets o Fusellers Voluntaris foren una unitat paramilitar tradicional catalana.
 Armament: El pany de Miquelet és un mecanisme antigament usat per disparar armes de foc.
 Edificis:
Ciutat de València:
El Micalet és el nom que rep popularment el campanar de la Catedral de València.
El Teatre Micalet és una sala de teatre.
Pallars Jussà:
Casa Miquelet és una masia al poble de la Torre de Tamúrcia, al municipi de Tremp.
Cal Miquelet és una masia al terme municipal d'Abella de la Conca.
Borda del Miquelet és una borda al terme municipal d'Abella de la Conca.
 Música: La Societat Coral El Micalet és un institut musical de València.
 Política: El Micalet fou un grup polític valencià de la dècada del 1970.
 Periodisme: El Micalet (diari) fou un diari gratuït de la ciutat de València.